Лефка — греческий топоним. Может означать:

  — село в сообществе Агринион в Западной Греции.
  — село в общине Нафпактия в Западной Греции.
  — село в сообществе Мандра в Аттике.
  — село в сообществе  в общине Нафпактия в Западной Греции.
 Лефка (Эвбея) — село в сообществе  на Эвбее.
  — село в сообществе  в общине Карпенисион в Центральной Греции.
  — железнодорожная станция в Пирее.
 Лефка-Ори — горный хребет.

Кипр
 Лефка — малый город и муниципалитет.
  — село.

Италия
  — фракция в коммуне Кастриньяно-дель-Капо, в древности — городок Левка или Левки (), в котором находился источник зловонной воды, по преданию бравший начало из тел гигантов, изгнанных Гераклом.

Другое
 Левка (нимфа) — в древнегреческой мифологии нимфа.

См. также 
 Левка
 Тополь